Synodontidae  (ödlefiskar) är en familj av fiskar. Synodontidae ingår i ordningen laxtobisartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Synodontidae 71 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Laxtobisartade fiskar
Synodontidae